Selene:
 Селены () — род рыб из семейства ставридовых
 Selene — модель автомобиля, выпущенная фирмой Ghia в 1956 году
 Selene — хит итальянского певца Доменико Модуньо